Лас Бомбас има више значења:

 Лас Бомбас, Кристобал Чавез (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Бомбас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бомбас (Ваље де Чалко Солидаридад), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Бомбас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бомбас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бомбас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Бомбас (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бомбас, Компуерта де лас Заморанас (Бока дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику